UFC Fight Night: Muniz vs. Allen, также известный как UFC Fight Night 220, UFC on ESPN+ 78 или UFC Vegas 70 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который должен был проведён 25 февраля 2023 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Брендан Аллен победил Андре Муниса удушающим приёмом в 3-м раунде.

Подготовка турнира

Главное событие турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира запланирован бой в полутяжёлом весе, в котором должны были встретиться Никита Крылов (#6 рейтинга) и Райан Спэнн (#8 рейтинга). Однако, уже во время турнира стало известно, что Крылов не сможет участвовать в бою по состоянию здоровья и соглавный поединок в среднем весе между Андре Мунисом (#11 в рейтинге) и бывшим чемпионом LFA Бренданом Алленом был повышен до статуса заглавного боя турнира.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Хэйли Коуэн из-за проблем со здоровьем не вышла на взвешивание и её бой с Айлин Перес был отменён.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Брендан Аллен, Татьяна Суарес, Майк Маллот, Тревор Пик, Джордан Ливитт и Джо Солеки

См. также 
 2023 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 
 

Турниры UFC Fight Night